Szemere steht für:

 Szemere, ungarische Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén

Szemere ist der Familienname folgender Personen:

 Arpád Szemere (1878–1933), ungarischer Opernsänger (Bariton)
 Bertalan Szemere (1812–1869), ungarischer Schriftsteller und Politiker
 László Szemere (Mykologe) (1884–1974), ungarischer Mykologe, Olympiateilnehmer 1906
 László Szemere (1910–1963), ungarischer Opernsänger (Tenor)
 Madeleine Kemény-Szemere (1906–1993), ungarisch-schweizerische Malerin und Modezeichnerin